Treća hrvatska rukometna liga je predstavljala četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1991./1992., prvoj po osamostaljenju Hrvatske. Zbog Domovinskog rata se igrala u otežanim uvjetima.

Zapad 
Također i kao Primorsko-istarska regionalna liga

Izvori 
 Gruičić Jasmina: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.

Poveznice 
 1.A HRL 1991./92.
 1.B HRL 1991./92.
 2. HRL 1991./92.
 Hrvatski kup 1992. 

 

1991-92
m-3